Parisot (Tarn-et-Garonne)
 Parisot (Tarn)